Cathy Reed (ur. 5 czerwca 1987 w Kalamazoo) – amerykańsko-japońska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z bratem Chrisem Reedem. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Vancouver (2010) i Soczi (2014),  wicemistrzyni igrzysk azjatyckich (2011), medalistka zawodów międzynarodowych oraz 7-krotna mistrzyni Japonii (2008–2011, 2013–2015)

Po zakończeniu kariery amatorskiej 19 kwietnia 2015 została choreografem i trenerem łyżwiarstwa w klubie Kansai University Kaisers FSC. Do jej uczniów należy m.in. Rika Kihira.

Jej matka jest Japonką, zaś ojciec Amerykaninem. Oprócz brata Chrisa (ur. 1989) z którym jeździła w parze, ma młodszą siostrę Allison (ur. 1994), również łyżwiarkę figurową występującą w parach tanecznych.

Osiągnięcia 
Z Chrisem Reedem

Przypisy

Bibliografia 
 

Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Japońscy olimpijczycy
Japońscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Urodzeni w 1987